Il singolare del Thailand Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Dmitrij Tursunov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jo-Wilfried Tsonga ha battuto in finale 7–6(4), 6–4, Novak Đoković.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Novak Đoković (finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (campione)
  Tomáš Berdych (semifinali)
  Gaël Monfils  (semifinali)

  Jarkko Nieminen (secondo turno)
  Robin Söderling (quarti)
  Marat Safin (primo turno)
  Jürgen Melzer   (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Thailand Open 2008
ATP Tour 2008